La infanta Antonia de Portugal (o de Braganza; Lisboa, 17 de febrero de 1845 - Sigmaringen, 27 de diciembre de 1913), fue una Infanta de Portugal, de la Casa de Braganza-Sajonia-Coburgo y Gotha, hija de la reina María II de Portugal y de su consorte, Fernando II de Portugal.

Biografía 
Se casó con Leopoldo, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, el 12 de septiembre de 1860. Tuvieron tres hijos:

 Guillermo (1864 - 1927), quién sucedió como Príncipe de Hohenzollern, casado primero con la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias, y posteriormente con la princesa Aldegunda de Baviera. Con descendencia del primer matrimonio.
 Fernando (1865 - 1927), más tarde rey de Rumania, casado con princesa María de Edimburgo. Con descendencia.
 Carlos Antonio (1868 - 1919), se casó con la princesa Josefina Carolina de Bélgica, con descendencia.
 
Antonia de Braganza murió en Sigmaringen, Imperio alemán en 1913.

Títulos y tratamientos 
 17 de febrero de 1845 - 12 de septiembre de 1861: Su Alteza Real la Infanta Antonia de Portugal, Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, Duquesa de Sajonia.
 12 de septiembre de 1861 - 3 de septiembre de 1869: Su Alteza Real la Princesa Heredera de Hohenzollern-Sigmaringen, Infanta de Portugal, Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, Duquesa de Sajonia.
 3 de septiembre de 1869 - 2 de junio de 1885: Su Alteza Real la Princesa Heredera de Hohenzollern, Infanta de Portugal, Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, Duquesa de Sajonia.
 2 de junio de 1885 - 8 de junio de 1905: Su Alteza Real la Princesa de Hohenzollern, Infanta de Portugal, Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, Duquesa de Sajonia.
 8 de junio de 1905 - 27 de diciembre de 1913: Su Alteza Real la Princesa viuda de Hohenzollern, Infanta de Portugal, Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, Duquesa de Sajonia.

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de Luisa (Reino de Prusia).
 23 de octubre de 1855: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austroahúngaro).

Ancestros

Referencias

Fuentes 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann. Ediciones Jean-Paul Gissero (1998).

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de Portugal del siglo XX (casa de Braganza)
Consortes de la casa de Braganza